The Adventurers, film réalisé par David MacDonald (1951) ;
 The Adventurers, roman de Harold Robbins (1966) ;
 The Adventurers, titre original du film Les Derniers Aventuriers réalisé par Lewis Gilbert, adaptation du précédent (1970) ;
 The Adventurers, film réalisé par Ringo Lam (1995) ;
 The Adventurers, film réalisé par Stephen Fung (2017).

Voir aussi